Jesse Maivia es un personaje del manga/anime Kinnikuman. Es una parodia del "Alto Cocinero" Peter Maivia, luchador profesional. 

 Ficha 
 Clasificación: Superhéroe de la Justicia
 Origen: Hawái, Estados Unidos
 Edad: Desconocida
 Altura: 195 cm
 Peso: 110 kg
 Poder Choujin: 850.000 
 Técnicas:  Revertir Movimientos
 Primera aparición: Tour Americano

Jesse es el campeón de Hawái. Su arte de combate consiste en usar la fuerza del ataque del rival para usarla en su contra, lo que se conoce como reversión de movimientos. Cuando Kinnikuman llegó a las islas Jesse era claramente superior a él, así que su asistente Kamehame asumió el duelo. Éste se deshizo sin problemas del campeón olímpico pero prometió entrenarle. Con las 48 Técnicas Mortales'' se enfrentó a Jesse y descubrió su punto débil: como siempre usaba los ataques de los rivales no tenía ningún ataque propio que mereciese la pena. Finalmente fue derrotado por Suguru y perdió el cinturón del campeón de Hawái, que el nuevo campeón cedió gustoso a Kamehame de manera honorífica. Más tarde se arrepentiría de haber devuelto también el dinero ya que tendría que ir nadando a casa.

Más tarde Jesse perdió el cinturón de campeón de Hawái ante el joven Gerónimo antes de que éste partiese a Osaka en la lucha por el trono de Kinniku.

En Kinnikuman Nisei es derrotado por Scarface, la nueva identidad de Mars, en tan solo 5 minutos.

Personajes de Kinnikuman

en:List of Kinnikuman characters#American Tour Chapter